Walross-Insel steht für:

 Hopen (frühere deutsche Namensvariante)
 Hvalrosø (frühere deutsche Namensvariante), eine der Pendulum Øer
 Walrus Island (Begriffsklärungsseite für den englischen Namen)

Siehe auch:
 Walrus Islands, Inselgruppe in Alaska, Vereinigte Staaten